VSH ist eine Abkürzung für:
 Versuchsstollen Hagerbach, ein Stollen in Flums
 Verband der Schweizerischen Hochschulstudierendenschaften, ehemaliger Studierendenverband in der Schweiz (2002–2008; siehe: Verband der Schweizer Studierendenschaften)
 Verband Schweizerischer Handelsschulen
 Verlag Soziale Hilfe (Bielefeld)
 Visual Shell, siehe Xenix#SCO Xenix
 Verband Straßengüterverkehr und Logistik Hamburg e.V., siehe: Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung: Landesverbände

Abkürzung